«Наивные песни» — трибьют-альбом группе «НАИВ», в который включены кавер-версии песен группы, исполненные другими исполнителями. Альбом записан на лейбле АиБ Records. Презентация альбома состоялась в московском клубе «Точка» 18 ноября 2005 года.

Группа НАИВ стала третьей российской панк-группой, получившей свой трибьют-альбом, вслед за группами Гражданская оборона и Сектор Газа.

Кавер-версия «Думаешь нет — говоришь да» вошла в концертный репертуар группы Lumen, так в 2006 году песня вошла в концертный альбом «Дыши», а в 2007 году в альбом «Буря».

Критика и отзывы 
Дмитрий Вебер из российского издания журнала Rolling Stone поставил трибьют-альбому «Наивные песни» три звезды из пяти, указав, что он «похож на антологию русского рока „второго эшелона“» и «банкет нищих», и это учитывая, что в число участников попали такие группы, как ПилОт и Ленинград. Среди участников критик также выделил «молодых» и «бодрых» панков — группы Пурген и КЕDЫ, «профессиональных аутсайдеров» — группу Разные люди, Вадима Степанцова и Кирилла Немоляева, и коллег по московской панк-сцене — группы Монгол Шуудан и Distemper. Украшением альбома, с учётом его уровня, была «секс-символ российского панка» Блондинка КсЮ.

С точки зрения Чачи Иванова, лидера группы НАИВ, лучшую работу на альбоме также представила Блондинка КсЮ.

Список композиций

Примечания 

Трибьют-альбомы
Альбомы группы «НАИВ»
Альбомы «АиБ Records»
Альбомы России
Альбомы на русском языке